Stadsbrand van Münster (1127)
 Stadsbrand van Münster (1197)
 Stadsbrand van Münster (1383)